Großsteingrab Langen steht für:

 Großsteingrab Langen (Geestland)
 Großsteingrab auf dem Radberg (auch Großsteingrab Langen), im Emsland